Bukovje može značiti:

 Bukovje Bistransko, naselje općine Bistra, Zagrebačka županija
 Bukovje Križevačko, naselje grada Križevaca, Koprivničko-križevačka županija
 Bukovje Netretićko, naselje općine Netretić, Karlovačka županija
 Bukovje Podvrško, naselje grada Samobora, Zagrebačka županija